Mother Nature (The Temptations), een single The Temptations uit 1972
Mother Nature (The Cats), een nummer van The Cats van het album Home uit 1973